Filmfare Award за лучшее исполнение отрицательной роли или (буквально) лучшему злодею (,  или …Best Performance/Best Actor in a Villainous Role) — бывшая номинация одной из наиболее престижных кинопремий Болливуда (индустрии фильмов на хинди и хиндустани) Filmfare Awards Filmfare Awards, предназначавшаяся для награждения актёров за выдающееся исполнение отрицательной роли в хиндиязычном кинофильме предыдущего года выхода. Впервые была присуждена в 1992 и просуществовала по 2007 год, после которого более не вручалась.

Первым обладателем премии Filmfare за лучшее исполнение отрицательной роли в 1992 году стал Садашив Амрапуркар, исполнивший в фильме Махеша Бхатта  (1991) роль содержателя публичного дома, скопца по прозвищу Махарани.

Последним, в 2007 году, премии за лучшую отрицательную роль был удостоен Саиф Али Хан, исполнивший роль гангстера Ишвара «Лангды» Тьяги в фильме Вишала Бхардваджа «Омкара» (2006) по мотивам шекспировской трагедии «Отелло» (роль Хана в ней — эквивалент Яго).

Номинанты и обладатели премии 
В списке приведены сведения о номинантах и победителях номинации, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблицы включены имена актёров и названия фильмов с указанием ролей, за которые получена номинация. Номинанты и соответствующие им фильмы и роли каждого года приведены в порядке, соответствующем официальному сайту премии  другим авторитетным индийским источникам. Лауреаты выделены полужирным шрифтом на золотом фоне, а также, по возможности, представлены фотографиями.

1990-е годы

2000-е годы

Статистика премии 
Рекордсменами номинации, дважды ставшими её лауреатами, являются два актёра — Нана Патекар (премии 1993 и 2006 годов) и  (единственный, завоевавший премию два раза подряд, в 1999 и 2000 годах).

Рекордсменом по присутствию в шорт-листе премии является Амриш Пури, номинированный на неё 7 раз (трижды подряд в 1992—1994, а также в 1996, 1998, 2000 и 2002 годах), но так ни разу ей не выигравший.

Премия никогда не имела ограничения по полу исполнителя роли, однако осталась преимущественно «мужской»; за 16 лет её присуждения премию только дважды выиграли женщины — Каджол в 1998 и Приянка Чопра в 2005 году.

Примечания

Ссылки и литература 
 Официальный сайт и база данных премии на сервере издательского дома The Times of India (c 1954 по 2006 год, за работы 1953—2005 годов)
 
 Filmfare Awards на сайте Internet Movie Database
 

Награды, появившиеся в 1992 году
О